Název Hluboká má více sídel:
 1. Hluboká nad Vltavou, město v okrese České Budějovice
 v městě se nachází zámek Hluboká
 2. Hluboká (Dešná), část obce Dešná v okrese Jindřichův Hradec
 3. Hluboká (okres Chrudim), obec v okrese Chrudim
 4. Hluboká (Kdyně), část obce Kdyně v okrese Domažlice
 5. Hluboká (Krucemburk), část obce Krucemburk v okrese Havlíčkův Brod
 6. Hluboká (Liberec) (Liberec XXVIII-Hluboká), část krajského města Liberec
 7. Hluboká (Milhostov), část obce Milhostov v okrese Cheb
 8. Hluboká (Nalžovice), část obce Nalžovice v okrese Příbram
 9. Hluboká (Sruby), část obce Sruby v okrese Ústí nad Orlicí
 10. Hluboká (Trhová Kamenice), část obce Trhová Kamenice v okrese Chrudim
 11. Hluboká (Žihle), část obce Žihle v okrese Plzeň-sever
 12. Hluboká u Borovan, část města Borovany v okrese České Budějovice
 13. Dolní Hluboká, část města Krásno v okrese Sokolov
Hluboká také může odkazovat na:
 14. Hluboká (vojenský újezd Hradiště), zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 15. Hluboká (lom), lom u Miřetic
 16. Zámek Český Rudolec, označovaný též Malá Hluboká nebo Moravská Hluboká

Související články 
 Hluboký
 Hluboké
 Hlboká

Externí odkazy